Tiebert ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Tiebert (1908–nach 1975), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Hermann Tiebert (1895–1978), deutscher Maler